Nogometni klub "Nafta 1903 Lendava" (NK "Nafta 1903 Lendava", "Nafta 1903" Lendava; "Nafta 1903") je nogometni klub iz Lendave, Pomurje, Republika Slovenija.  
U sezoni 2020./21. "Nafta 1903" se natječe u "2. slovenskoj nogometnoj ligi".

O klubu 
Klub je osnovan 9. srpnja 2012. godine pod imenom ND "Lendava 1903" (Nogometno Društvo "Lendava 1903"), kao sljednik dotadašnjeg kluba "Nafta", koji je 2012. godine zbog financijskih problema proglasila stečaj i potom ugašena.  
Ubrzo dolazi do odluke da se ND "Lendava 1903" natječe pod nazivom NK "Nafta 1903".  
Klub se u prvoj sezoni (2012./13.) natjecao u "pomurskoj ligi", koju je odmah osvojio. Od sezone 2013./14. do 2016./17. su se natjecali u "3. slovenskoj ligi Istok" (slv. "Vzhod"), a od sezone 2017./18. su članovi "2. slovenske lige".  
U sezoni 2019./20. klub postiže svoj najveći uspjeh - kao drugoligaš su igrali završnicu slovenskog kupa.

Stadion 
Klub nastupa na stadionu "Športni park Lendava", koji je prethodno koristila "Nafta".

Uspjesi 
 3. slovenska liga - Istok 
 prvak: 2016./17. 

 Pomurska liga 
 prvak: 2012./13. 

 Kup Slovenije 
 finalist: 2019./20. 

 Kup MNZ Lendava 
 pobjednik: 2015./16., 2016./17., 2017./18., 2018./19., 2019./20.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice  
 NK Nafta Lendava 
 Lendava

Vanjske poveznice 
 nafta1903.si 
 nzs.si, ND LENDAVA 1903 (2. SNL) 
 nzs.si, ND LENDAVA 1903 (3. SNL Vzhod (Istok)) 
 nzs.si, ND LENDAVA 1903 (Pokal Slovenije) 
 int.soccerway.com, NK Nafta 1903 Lendava 
 worldfootball.net, NK Nafta 
 transfermarkt.com, NK Nafta 1903 
  mnzlendava.si, ND Lendava 1903

Izvori 
 
  nafta1903.si, Klub, pristupljeno 9. listopada 2020.  
  globalsportsarchive.com, NK Nafta 1903 
  foot.dk, Nafta 1903 , pristupljeno 9. listopada 2020.  
  futbolas.lietuvai.lt, NK Nafta 1903, pristupljeno 9. listopada 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, NK Nafta 1903, wayback arhiva  
  

Slovenski nogometni klubovi